Craterellus är ett släkte av svampar. Craterellus ingår i familjen kantareller, ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Kantareller
Craterellus
Matsvampar

hu:Trombitagomba